Лима́нне (до 1945 року — Тюп-Мамай; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.